Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2007/2008 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Порту» (Порту)

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

«Олимпик» (Марсель)

«Бешикташ» (Стамбул) 

* В матче 3-го тура «Бешикташ» — «Ливерпуль» мяч в свои ворота забил Сами Хююпия.

Группа B

«Челси» (Лондон) 

* В первом матче 1/4 финала «Фенербахче» — «Челси» мяч в свои ворота забил Дейвид.

В первом матче 1/2 финала «Ливерпуль» — «Челси» мяч в свои ворота забил Йон-Арне Риисе.

«Шальке 04» (Гельзенкирхен) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Фельтинс-Арена» называется «Арена АуфШальке».

«Русенборг» (Тронхейм)

«Валенсия» (Валенсия)

Группа C

«Реал» (Мадрид)

«Олимпиакос» (Пирей)

«Вердер» (Бремен)

«Лацио» (Рим)

Группа D

«Милан» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

«Селтик» (Глазго)

«Бенфика» (Лиссабон)

«Шахтёр» (Донецк)

Группа E

«Барселона» (Барселона) 

* В матче 1-го тура «Барселона» — «Лион» мяч в свои ворота забил Франсуа Клер.

«Олимпик» (Лион)

«Рейнджерс» (Глазго)

«Штутгарт» (Штутгарт)

Группа F

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

«Рома» (Рим) 

* В матче 4-го тура «Спортинг» — «Рома» мяч в свои ворота забил Андерсон Полга.

«Спортинг» (Лиссабон)

«Динамо» (Киев)

Группа G

«Интернационале» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

«Фенербахче» (Стамбул) 

* В матче 4-го тура «Фенербахче» — ПСВ мяч в свои ворота забил Дирк Марселлис.

ПСВ (Эйндховен)

ЦСКА (Москва) 

* В матче 6-го тура «Фенербахче» — ЦСКА мяч в свои ворота забил Эду Драсена.

Группа H

«Севилья» (Севилья) 

* В первом матче 1/8 финала «Фенербахче» — «Севилья» мяч в свои ворота забил Эду Драсена.

«Арсенал» (Лондон) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Эмирейтс» называется «Эшбертон Гроув».

** В матче 3-го тура «Арсенал» — «Славия» мяч в свои ворота забил Давид Губачек.

«Славия» (Прага)

«Стяуа» (Бухарест)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2007/2008

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

состав